Frederik Thorkelin er navnet på flere personer:

 Frederik Thorkelin (officer) (1827-1910) – dansk officer og bogsamler (Benedictus Frederik Julius Thorkelin)
 Frederik Thorkelin (forsikringsdirektør) (1904-1997) – dansk forsikringsdirektør og bogsamler (Frederik Emil Thorkelin)